Джон де Варенн (; примерно август 1231 — 29 сентября 1304, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, крупный землевладелец, 6-й граф Суррей с 1240 года. Участник войны с Шотландией, командовал в битвах при Данбаре в 1296 году и при Стерлинге в 1297 году.

Биография

Ранние годы 
Джон де Варенн принадлежал к знатному и богатому английскому роду французского происхождения. Его дедом был Гамелин, единокровный брат короля Англии Генриха II, женившийся на наследнице рода Вареннов. Джон родился примерно в августе 1231 года в семье Уильяма де Варенна, 5-го графа Суррея, и Мод Маршал. После смерти отца в 1240 году он унаследовал обширные владения в Суррее, Сассексе, Норфолке, Йоркшире и Линкольншире. Эти земли перешли до совершеннолетия Джона под управление Пьера Савойского, а юный наследник получил воспитание при королевском дворе.

В 1246 году король Генрих III хотел женить Варенна на одной из дочерей графа Амадея IV Савойского (двоюродной сестре своей супруги), но это намерение осталось неосуществлённым. Годом позже Джон женился на Алисе де Лузиньян — единоутробной сестре короля. Его избранница не обладала большим приданым, так что этот брак оценивался в Англии как мезальянс; однако отношения между Варенном и королевской семьёй стали в результате более близкими. В 1248 году Джон получил часть семейных владений, в 1252 году полностью вступил в свои права. К тому моменту он был частью придворной «партии», к которой принадлежали наследный принц Эдуард и Лузиньяны (братья короля).

Варенн был посвящён в рыцари вместе с принцем Эдуардом в 1254 году. Он сопровождал принца в его поездке в Кастилию для бракосочетания с Элеонорой, в 1255 году участвовал в экспедиции во Францию вместе с Уильямом де Валенсом, 1-м бароном Уэксфордом, и Гилбертом де Клером, 7-м графом Глостером, в числе других баронов сопровождал короля Шотландии Александра III из Эдинбурга в Уорк-ан-Твид, на встречу с Генрихом III. В 1257 году сэр Джон был в окружении Эдмунда Корнуолльского, отправившегося в Ахен на свою коронацию в качестве императора Священной Римской империи.

Во внутриполитической борьбе 
К 1258 году в Англии сформировалась баронская оппозиция во главе с Симоном де Монфором, добивавшаяся реформ и высылки королевских советников-иностранцев. Это стало началом долгой и драматичной борьбы, в которой Варенн несколько раз переходил с одной стороны на другую; в целом он чаще поддерживал корону из-за своего воспитания и семейных связей. Ещё в 1255 году сэр Джон был в числе баронов, потребовавших от короля выслать иноземцев. Однако два года спустя он оказался в свите сына монарха, принца Эдуарда (впоследствии короля Эдуарда I), и сблизился со своим шурином Уильямом де Валенсом — выходцем из Франции. В 1258 году Варенн был в числе двенадцати баронов, представлявших Генриха III в комитете, который работал над текстом «Оксфордских провизий». Сэр Джон поклялся поддерживать реформы, а когда Лузиньянов (родственников его жены) изгнали из Англии, он сопровождал их до Дувра.

Только в 1263 году, когда конфликт перерос в войну, граф Суррей поддержал короля. Битва при Льюисе, в которой Монфор одержал полную победу, протекала рядом с замком Варенна; сам Джон, спасшись бегством с поля боя, бежал и дальше — во Францию. Он вернулся спустя год и принял участие в сражении при Ившеме, где Монфор был разбит и погиб.

На заседании парламента в Нортгемптоне 24 июня 1268 года Джон де Варенн принял крест вместе со своим племянником принцем Эдуардом I и многими другими представителями знати. Однако в Святую Землю с принцем он не отправился.

При Эдуарде I 
Во время правления Эдуарда I Варенн принимал активное участие в войнах в Уэльсе (1277—1283 гг.), за что получил ряд владения на завоёванных территориях. В последующие годы его имя было связано с шотландской политикой короля: граф Суррей был среди баронов, подписавших договоры с Шотландией в Солсбери в 1289 году и в Биргаме в 1290, а в 1296 году он сопровождал короля в его большом походе на север. В сражении при Данбаре 27 апреля Варенн командовал английской армией и одержал полную победу, в результате которой Шотландия была на время завоёвана.

Король назначил Варенна своим наместником в Шотландии. Тот спустя уже несколько месяцев уехал на юг, спасаясь от сурового шотландского климата, и из-за своего отсутствия слишком поздно отреагировал на восстание Уильяма Уоллеса. В сентябре 1297 года Уоллес разгромил превосходящие силы Варенна при Стерлинге, что в корне изменило ход войны. После этого граф Суррей смог отбить у восставших Бервик и осадить Роксборо, но король Эдуард в начале 1298 года всё же принял командование на себя. В битве при Фолкерке, где Уоллес потерпел поражение, Варенн был только одним из нескольких военачальников.

Джон де Варенн умер в 1304 году в глубокой старости. Поскольку его единственный сын умер ещё в 1286 году, наследником стал внук — тоже Джон.

Семья 
Женой Джона де Варенна была Алиса де Лузиньян, дочь Гуго X де Лузиньяна и Изабеллы Ангулемской, в первом браке — жены Джона Безземельного. В этом браке родились трое детей:

 Элеонора (умерла около 1282 года); муж — Генри де Перси, 7-й барон Перси
 Изабелла; муж — Джон Баллиоль, король Шотландии
 Уильям (умер в 1286 году), отец 7-го графа Суррея Джона

Предки

Примечания

Ссылки 
 

Графы Суррей
Джон